Il Pool A della Zona Euro-Africana Gruppo II nella Billie Jean King Cup 2020-2021 è uno dei due pool (gironi) in cui è suddiviso il Gruppo II della zona Euro-Africana.

Primo giorno

Secondo giorno

Terzo giorno 

Billie Jean King Cup 2020-2021